Карина Виттхёфт (; родилась 16 февраля 1995 года в Венторф-Хамбурге, Германия) — немецкая теннисистка; победительница одного турнира WTA в одиночном разряде.

Общая информация 
Карина — одна из двух дочерей Габи и Кая Виттхёфтов; её старшую сестру зовут Дженнифер. Отец семейства является владельцем и менеджером одной из гамбургских теннисных академий; а мама — первый тренер дочерей. Дженнифер также пробует себя в протуре, но особых успехов не достигает.

Немка в теннисе с пяти лет, любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (20)

Победы (11)

Поражения (9)

Финалы турниров ITF в парном разряде (1)

Победы (1)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Германии